Daniel "Dan" Vickerman (1979-2017), un joueur de rugby australien.
 David Vickerman Bedford (1937-2011), un compositeur et musicien britannique.

Patronyme germanique
Patronyme bas allemand